Ženská čtyřhra Citi Open 2018 probíhala v první polovině srpna 2018. Do deblové soutěže washingtonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Šúko Aojamová a Renata Voráčová, které dohrály ve čtvrtfinále na raketách Ahnové s Davisovou.

Vítězem se stal třetí nasazený čínsko-chorvatský pár Chan Sin-jün a Darija Juraková, který ve finále zdolal chilsko-novozélandskou dvojici Alexa Guarachiová a Erin Routliffeová po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Chanová vybojovala třetí deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Jurakovou to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Čan Chao-čching /  Jang Čao-süan (čtvrtfinále)
  Šúko Aojamová /  Renata Voráčová (čtvrtfinále)
  Chan Sin-jün /  Darija Juraková (vítězky)
  Alexa Guarachiová /  Erin Routliffeová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Citi Open 2018